Haagse Straathockey Klub, kortweg HSK, is een floorballclub uit Den Haag. De club heette een aantal jaren HDM. HSK werd in 2000 opgericht en is de meest succesvolle floorballclub uit Nederland.

Erelijst
 Landskampioen (dames): 2007/2008, 2009/2010, 2015/2016
 Beker (dames): 2007/2008
 Landskampioen (heren): 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009, 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Beker (heren): 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2011/12

Externe link
 Officiële website

Nederlandse floorballclub
Sportvereniging in Den Haag